Keppling ist der Name folgender Orte:

 Keppling (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Keppling (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft von Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kepplinger